Медио Камино има више значења:

 Медио Камино (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Медио Камино (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Медио Камино (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику